Мартелли () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Мартелли, Аугусто (1940—2014) — итальянский композитор, телеведущий.
 Мартелли, Данило  (1923—1949) — итальянский футболист, игравший на позициях полузащитника и нападающего.
 Мартелли, Камилла (1545—1590) — супруга Козимо I Медичи.
 Мартелли, Клаудио (род. 1943) — итальянский журналист и политик.
 Мартелли, Отелло (1902—2000) — итальянский кинооператор.
 Мартелли, Уголино (1860—1934) — итальянский литератор и биолог.
 Мартелли, Федерико (XV—XVI) — итальянский монах-францисканец, астролог, предсказатель, автор «Вечной книги».
 Мартелли, Франческо (1633—1717) — итальянский кардинал.
 Мартелли, Эдриенн (род. 1987) — американская гребчиха.